Вардашат () — вірменські села:

 Вардашат (Арарат) — у марзі (області) Арарат, Республіка Вірменія
 Вардашат (Гадрут) — у Гадрутському районі, Нагірно-Карабаська Республіка